El topónimo Abragán puede hacer referencia a:

 Abragán (Escoureda), aldea española de la parroquia de Escoureda, del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Abragán (Lugo), aldea y parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Abragán (Pontevedra), lugar español de la parroquia de Codeseda, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.